Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 380.
 Interstate 380 en Californie 
 Interstate 380 en Iowa
 Interstate 380 en Pennsylvanie

Voir aussi